Змагання з тхеквондо у ваговій категорії до 68 кг серед чоловіків на 2016 Олімпійських іграх''' пройдуть 18 серпня.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
Rio 2016 official event website